Aplocheilidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Killivisjes 
 Nothobranchiidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Killivisjes 
 Rivulidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Killivisjes 
 Fundulidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Killivisjes 
 Valenciidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Killivisjes